Mafraq (engelska: Al Mafraq) är en guvernementshuvudort i Jordanien.   Den ligger i guvernementet Mafraq, i den norra delen av landet,  km nordost om huvudstaden Amman. Mafraq ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Mafraq är lite kuperad. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km sydväst om Mafraq. Runt Mafraq är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Mafraq är det största samhället i trakten. Trakten runt Mafraq är ofruktbar med lite eller ingen växtlighet.

Ett varmt stäppklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är januari, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juli, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

Orter i Mafraq (guvernement)